Клопо́вник () — род растений семейства  порядка .

Название 
Название «клоповник» возникло благодаря виду Клоповник мусорный, который обладает сильным неприятным запахом и используется в качестве средства от клопов.

В Ботаническом словаре Анненкова приводится несколько русских названий рода Lepidium: Жеруха, Красоля, Красовуля, Перечникъ, Режуха. В то же время, в словаре Анненкова название «клоповник» относится к полутора десяткам других растений.

Ботаническое описание 

Одно-, двух- или многолетние травы, реже полукустарнички. Соцветия кистевидные. Цветки мелкие, лепестки обычно белого цвета. Плод — стручок.

Ареал 
Клоповник встречается преимущественно на сухих солонцеватых местах. На территории бывшего СССР произрастает на юге Восточно-Европейской равнины, Кавказе и Центральной Азии.

Виды 

По информации базы данных The Plant List, род включает 234 вида.

Некоторые виды:

Примечания

Литература 
 

Капустные
Перекати-поле